Osoby:
 John Tileston Edsall − amerykański biolog
 Joseph E. Edsall − amerykański parlamentarzysta
 Norman Edsall − amerykański marynarz
 Samuel Cook Edsall − biskup episkopalny 
 Thomas B. Edsall − amerykański dziennikarz
 Edsall Walker − amerykański bejsbolista

Inne:
 Niszczyciele eskortowe typu Edsall − amerykański typ okrętów wojennych okresu II wojny światowej
 USS Edsall (DE-129) − amerykański niszczyciel eskortowy typu Edsall
 USS Edsall (DD-219) − amerykański niszczyciel typu Clemson